Christie:

 Christie — британская поп-рок-группа, существовавшая в 1969—1976 и 1990—2009 годах. и известная своим хитом Yellow River.
 Christie — конструктор в автогонках класса Формула-1, чьи автомобили принимали участие в гонках «500 миль Индианаполиса» («Индианаполис-500»).

Christie’s:

 Кристис — аукционный дом.

См. также 
 Кристи